

Клуби

1900-ті 
І. ВЦКС «Чарні» Львів (1903)

ЛКС «Лехія» Львів (1903)

ЛСК «Погонь» Львів (1904)

УСК (1906)

ЄСК «Гасмонея» Львів (1908)

1910-ті 
ЛКС «Спарта» Львів (1910)

СТ «Україна» Львів (1911)

1920-ті 
РСК Львів (1922)

ЛСК «Віс» Львів (1923)

1940-ві 
ФК «Спартак» Львів (1940)

ФК «Динамо» Львів (1940)

СКА Львів (1949)

1960-ті 
ФК «Сільмаш» Львів (1961)

ФК «Карпати» Львів (1963)

1990-ті 
ФК «Львів» (1992)

ФК «Карпати-2» Львів (1997)

2000-ні 
ФК «Галичина-Карпати» Львів (2001)

ФК «Рух» Винники/Львів (2003)

ФК «Львів» (2006)

ФК «Галичина» Львів (2007)

ФК «Львів-2» (2009)

2010-ті 
ФК «Опір» Львів (2012)

2020-ті 
ФК «Карпати» Львів (2020)

Стадіони 
Стадіони Львова

Дербі 
 Львівське футбольне дербі
 Галицьке дербі
 Галицько-волинське дербі